En italien, zingaro (zingara au féminin, zingari au pluriel, adjectif zingarese) désigne un tzigane.

Toujours en référence à l'esprit tsigane, dans le domaine des arts, ce terme est présent dans :

Musique 
 Rondo alla zingarese, début du  du Quatuor pour piano n°1, Op. 25, en sol mineur de Johannes Brahms (1861) ;
 Zingaro (alias Portrait in black & white), morceau instrumental créé par le musicien brésilien Antônio Carlos Jobim en 1967, dont une interprétation marquante est celle du trompettiste américain Chet Baker sur l'album Chet Baker Sings and Plays from the Film « Let's Get Lost », à la fin des années 1980 ;
 Zingara, chanson d'Enrico Riccardi et de Luigi Albertelli interprétée par Bobby Solo et Iva Zanicchi en 1969.
 Il cuore è uno zingaro, chanson de Claudio Mattone et de Franco Migliacci interprétée par Nicola Di Bari et Nada en 1971.

Toponyme 

 Réserve naturelle du Zingaro, aire protégée en Sicile.

Divers 
  Zingara, un pays du monde imaginaire de Conan le Barbare de Robert E. Howard (1934) ;
 Zingara, un film de Mariano Laurenti sorti en 1969 ;
 Zingaro (théâtre), un théâtre équestre créé par Bartabas en 1984 ;
 Zingaro (cheval), le cheval frison qui a donné son nom à ce théâtre équestre ;
 Les Zingari, une bande dessinée de René Follet et Yvan Delporte.

Voir aussi